Jenal ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Jenal (* 1954), deutsche Lehrerin
 Eileen Jenal (* 1999), deutsche Boulespielerin
 Georg Jenal (1942–2022), deutscher Historiker
 Stephanie Jenal (* 1998), Schweizer Skirennfahrerin
 Urs Jenal (* 1961), Schweizer Mikrobiologe

Siehe auch:
 Yenal